Andrea da Fiesole Scoto – santo.
Andrea da Fiesole (Andrea Ferrucci) – scultore.
Andrea da Fiesole, anche noto come Andrea di Guido da Firenze – scultore del XV secolo.
Andrea di Guido da Fiesole – scultore del XV secolo.